Amenábar puede referirse a:

Alejandro Amenábar (1972 n.), director de cine chileno-español.
Cecilia Amenábar (1973 n.), modelo y actriz chilena.
José Ignacio de Amenábar (1784-1863), sacerdote y patriota argentino.
Amenábar, localidad del Departamento General López, Provincia de Santa Fe, Argentina.